Пло́щадь Пари́жской Комму́ны — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Площадь Парижской Коммуны — площадь в Екатеринбурге.
 Площадь Парижской Коммуны — площадь в Минске.
 Площадь Парижской Коммуны — прежнее название площади Освобождения в городе Кривой Рог.